Aparai (volk), een inheems volk in Brazilië met nog enkele bewoners in Suriname
 Aparai (taal), taal van het bovenstaande volk